Think peut désigner:

Musique

Chansons
 Think, chanson d'Aretha Franklin, 1968
 , chanson de , 1957
 Think, chanson des Rolling Stones
 Think, chanson de Booker T. & the M.G.'s sur And Now!
 Think, chanson de Puddle of Mudd sur Life On Display
 Think, chanson de Screaming Jets sur Tear of Thought
 Think (About It), chanson de Lyn Collins, 1972

Albums
 Think!, album de James Brown, 1960
 Think!, album de Lonnie Smith, 1968

Groupe
 Think, groupe musical de 1970

Homonymie de titre